Volvo V70 — универсал бизнес-класса (в версии XC — Cross Country — универсал повышенной проходимости) шведского автоконцерна Volvo. На рынке были представлены три поколения автомобиля (1-е — с 1996 по 2000 год, 2-е — с 2000 по 2007 год, 3-е — с 2007 по 2016 год).


Первое поколение 

В ноябре 1996 года Volvo представила универсал V70. Новая модель представляла собой рестайлинг универсала Volvo 850.

Кузов модели был немного изменен по сравнению с предшественницей, но сохранил узнаваемые черты автомобилей Volvo, в том числе вертикальные задние фонари от бампера до крыши. В передних и задних поворотниках оранжевое стекло было заменено на прозрачное. Также немного изменилась форма капота, фар, бамперов, а молдинги стали окрашиваться в цвет кузова. Внутри автомобиля появилась новая приборная панель — прямые линии заменены на округлые. Были внесены небольшие изменения в систему безопасности.

Благодаря применению турбины TD04-16T увеличенного размера, отдача двигателя версии T5, объёмом 2.3 л. возросла до 240 л.с./330Нм против 226л.с./300Нм на Volvo 850 T5 c турбиной TD04-15T. 

Успешной модификацией стала полноприводная модель V70 XC.

Volvo V70 первого поколения выпускалась до 2000 года, когда была заменена моделью второго поколения.

Гамма двигателей — от 2,0 л (126 л. с.) до турбированного 2,4 (265 л.с.).

Всего было выпущено 319 832 шт. универсалов V70 и 53 857 шт. V70 XC.

Опции

Цена

Производство

Продажи 

 * — вместе с Volvo 850
 ** - вместе с Volvo S70

Второе поколение 

В начале 2000 года на большинство рынков вышел новый V70 2001 модельного года. Автомобиль основан на платформе Volvo P2 и делит свои детали с Volvo S60 первого поколения. Volvo заявила, что новый корпус будет на 70% более жестким, чем у его предшественника. Дизайн автомобиля был закончен ещё до того, как Volvo Cars был поглощён Ford.

Гамма двигателей — от 2,0 л (180 л. с.) до 2,5 л (300 л. с.).

Автомобиль претерпел незначительные изменения интерьера и экстерьера. Появились новые двигатели и опции.

В 2002 году на Парижском автосалоне был представлен Volvo V70 R.

В 2005 году автомобиль претерпел небольшой рестайлинг.

Вместе с V70 в 2000 году был представлен Volvo V70 XC. После 2003 года он получил название XC70.

Третье поколение 

Гамма двигателей — от 1.6 л (109 л. с.) до 3,2 (238 л. с.).

Автомобиль претерпел достаточно значительные изменения в интерьере и экстерьере, расширилась гамма двигателей, улучшилась отделка салона, появилась «парящая консоль» (панель управления климатом и мультимедиа, не смонтированная на консоли традиционным способом, а выполненная в виде пластины "висящей в воздухе", сзади которой можно было при желании просунуть руку или положить мелкие вещи) .

Модель выполнена в традиционном стиле Volvo. Интерьер идентичен моделям S80 и XC70. В ней используются практически все современные системы, которые Volvo устанавливает и на другие модели.

В 2000—2007 годах выпускалась полноприводная версия V70 XC, которая с 2007 года стала существовать как отдельная модель (XC70). Данная модель является полноразмерным универсалом.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Volvo, V70

XC70
Универсалы бизнес-класса